Le Championnat de France d'échecs des clubs 2005-2006 est sous la dénomination de Top 16 le plus haut niveau du championnat de France de ce sport.

Seize clubs participent à cette édition de la compétition. La liste des équipes du Top 16 2005-2006 contient tous les joueurs qui ont joué au moins un match dans une équipe française du Top 16 des échecs 2005-2006 avec leurs résultats individuels.

Contexte
En 2001, la milliardaire Nahed Ojjeh apporte son soutien financier au club de Paris Caïssa, qui prend le nom de Paris NAO Chess Club. À l'image de Lyon-Oyonnax dans les années 1990, le club profite de son budget important pour attirer les meilleurs joueurs français et étrangers. C'est ainsi que Étienne Bacrot, Joël Lautier, Laurent Fressinet, mais également les stars internationales que sont Vladimir Kramnik, Michael Adams, Aleksandr Grichtchouk, Peter Svidler, Francisco Vallejo Pons, Teimour Radjabov ou Sergueï Kariakine vont défendre les couleurs parisiennes et offrir au club 4 titres de champion de France (2003 à 2006).

Compositions des équipes du NAO dans le championnat de France 
 en 2003, 2004, 2005 et 2006 : Aleksandr Grichtchouk, Peter Svidler, Joël Lautier, Michael Adams, Laurent Fressinet, Francisco Vallejo Pons, Étienne Bacrot, Maxime Vachier-Lagrave, Igor-Alexandre Nataf, Peter Heine Nielsen, Arnaud Hauchard, auxquels s'ajoutent différents joueurs suivant en 2006 : Sergueï Kariakine, Silvia Collas, Jorge Lopez.

Les principaux autres clubs français que sont Clichy, Monaco et Cannes ne peuvent que s'incliner devant une telle armada et doivent se contenter des places d'honneur :
 Clichy termine troisième ;
 Monaco termine deuxième.

Durant l'intersaison 2006-2007 : le retrait de l'équipe de Monaco intervient. Monaco souhaite participer au nouveau Championnat monégasque des Clubs, afin de se qualifier régulièrement pour la Coupe d'Europe.

Généralités
Le nombre de joueurs inscrits n'était pas limité. Alors que l'Échiquier niçois, Orcher la Tour Gonfreville et le Cercle d'Échecs de Strasbourg se débrouillaient avec 10 joueurs chacun, l'Echiquier Nanceien utilisait 20 joueurs. Au total, 209 joueurs ont été utilisés, dont 72 ont joué les 11 tours. Les joueurs avec les meilleurs points étaient Laurent Fressinet (NAO) avec 9 points en 11 matchs, tandis que Joël Lautier (NAO) et Romain Édouard (Montpellier) ont marqué chacun 8,5 points en 11 matchs. Avec Luc Bergez, Philippe Brochet (tous deux d'Évry), Arnaud Hauchard, Jorge Lopez (tous deux NAO), Igor Efimov (Monaco) et Olivier Ruest (Nancy) six joueurs ont atteint 100%, avec Bergez jouant sept matchs, Hauchard deux, les autres joueurs nommés un chacun. Le joueur le plus âgé de la saison était Claude Conan (Drancy), né en 1930, le plus jeune joueur était Méline Briatte (Avignon), née en 1997.

Modalités

Calendrier

Clubs participants  
 Antibes
 Avignon
 Bischwiller
 Cannes
 Clichy 
 Créteil
 Drancy
 Évry
 Gonfreville l'Orcher
 Monaco 
 Montpellier
 Mulhouse 
 Nancy
 NAO Chess Club
 Nice
 Strasbourg

Effectifs 
Les tableaux ci-dessous contiennent les informations suivantes :

    N° : numéro de classement
    Titre : titre FIDE en début de saison (rating list janvier 2006) ; GM = Grandmaster , IM = Master International , FM = FIDE Master , WGM = Women's Grandmaster , WIM = Women's International Master , WFM = Women's FIDE Master , CM = Candidate Master , WCM = Women's Candidate Master
    Elo : classement Elo au début de la saison (liste des classements de janvier 2006) ; pour les joueurs sans classement Elo, le classement national est indiqué entre parenthèses
    Nation : Nationalité selon la liste de notation de janvier 2006 ; ARM = Arménie, AZE = Azerbaïdjan, BAN = Bangladesh, BUL = Bulgarie, CRO = Croatie, CZE = République tchèque, DEN = Danemark, ENG = Angleterre, ESP = Espagne, FRA = France, GER = Allemagne, GRE = Grèce, HUN = Hongrie, ISR = Israël, ITA = Italie, KAZ = Kazakhstan, LTU = Lituanie, LUX = Luxembourg, MAR = Maroc, MDA = Moldavie, NED = Pays-Bas, POL = Pologne, ROU = Roumanie, RUS = Russie, SCG = Serbie et Monténégro, SCO = Ecosse, SUI = Suisse, SWE = Suède, TUN = Tunisie, TUR = Turquie, UKR = Ukraine
    G : Nombre de parties gagnantes
    R : Nombre de matchs nuls
    V : Nombre de parties perdantes
    Points : nombre de points obtenus
    Jeux : Nombre de jeux joués

Paris NAO

C.E.M.C. Monaco

Clichy-Échecs-92

Évry Grand Roque

Bischwiller

Echiquier Niçois

Orcher la Tour Gonfreville

Mulhouse Philidor

Montpellier Échecs

Cannes-Échecs

La Tour Sarrazine Antibes

Cavalier Bleu Drancy

Échiquier nancéien

Cercle d'échecs de Strasbourg

Thomas Bourgneuf Créteil

Échiquier des Papes Avignon

Compétition

Classement 
 Poule Haute

 Poule Basse

Liens externes 
 Compétitions par équipes sur echecs.asso.fr contient les tables des compétitions par équipes depuis 2002.

Voir aussi 
 Coupe de France des clubs d'échecs

2005-2006
Echecs M1